

Voertuig 
 Ambulance, een ziekenauto

Muziek

Artiesten 
 Ambulance, een band
 Ambulance LTD, een Amerikaanse indierockband

Liedjes 
 "Ambulance", een lied van Grinspoon uit 1997, B-kant van de single "Repeat"
 "Ambulance", een lied van Blur uit 2003 van Think Tank
 "Ambulance", een nummer uit 2004 van TV on the Radio van het album Desperate Youth, Blood Thirsty Babes
 "Ambulance", een lied van Eisley uit 2011 uit het album The Valley
 "Ambulance", een lied van My Chemical Romance uit 2012 van het album Conventional Weapons
 "Ambulances", een lied van Ladytron uit 2011 van het album Gravity the Seducer

Andere media 
 Ambulance (film), een film van Michael Bay
 Ambulance (2022), Amerikaanse film uit 2022
 Ambulance (tv-serie), een Britse documentaire tv-serie
 Ambulance (videospel), uitgebracht in 1983
 The Ambulance, een thriller uit 1990 met in de hoofdrollen Eric Roberts en James Earl Jones
 "Ambulances", een gedicht uit 1961 van Philip Larkin

Andere 
 Ambulance (computervirus), een virus dat het DOS-besturingssysteem infecteert